Луис Перейра Баррету (; 1840—1922) — бразильский  и .

Биография 
Родился Луис Баррету в 1840 году. Поступил и через 5 лет окончил медицинский факультет Брюссельского университета. В процессе учёбы в Брюссельском университете он познакомился с учением Иммануила Канта, и вскоре после этого решил стать философом и стать сторонником научного диссидентского позитивизма.

Скончался Луис Баррету в 1922 году.

Примечания

Литература 
 Чикин С. Я. Врачи-философы. — : Медицина, 1990. — 384 с.

Ссылки 
 Биография Луиса Баррету.

Позитивисты